Anvil Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Anvil Mountain (Kodiak Island Borough, Alaska)
 Anvil Mountain (Nome Census Area, Alaska)
 Anvil Mountain (Prince of Wales-Hyder Census Area, Alaska)
 Anvil Mountain (La Paz County, Arizona)
 Anvil Mountain (Colorado)
 Anvil Mountain (Oregon)